ME poate fi:
 Aetolia-Acarnania, număr de înmatriculare auto al prefecturii grece
 Maine, codul poștal al acestui stat SUA
 Mayotte, codul OTAN al al acestui departament de peste mări francez
 Melk, număr de înmatriculare auto al districtului austriac
 Messina, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
  Mettmann, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 Muntenegru, codul ISO 3166-1 al acestei țări

Me poate fi:
 Me, ordine în mittologia mesopotamiană
 Windows Me, sistem de operare produs de compania americană Microsoft

me poate fi:
 .me, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Muntenegru
 me, kana în limba japoneză care reprezintă o moră (め în hiragana sau メ în katakana)
 me, masa electronului (9,10938291(40)×10−31 kg)

Legături externe 
 
  „ME” la acronymfinder.com